Трабаттони () — итальянская фамилия.

Известные носители 

  (1885—1963) — итальянский футбольный функционер, президент «Милана» в 1940—1954 гг.
 Трабаттони, Франко (род. 1956) — итальянский шахматист.

См. также 

 Трапаттони